Oil and Water é um filme mudo norte-americano de 1913 em curta-metragem, do gênero drama, dirigido por D. W. Griffith e estrelado por Blanche Sweet. O elenco de apoio inclui Henry B. Walthall, Lionel Barrymore e Harry Carey. Foi filmado em Nova Iorque, NY, Estados Unidos.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes da Biograph Company
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco